Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Aaron Krickstein 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Ivan Lendl (semifinali)
 Stefan Edberg (Campione)
 Brad Gilbert (semifinali)
 Aaron Krickstein (finale)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Wally Masur (quarti di finale)
 Jim Grabb (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (terzo turno)

 Mark Kratzmann (terzo turno)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Kelly Evernden (primo turno)
 Paul Chamberlin (secondo turno)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Alex Antonitsch (terzo turno)
 Joseph Russell (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1990